Золотой жук:

 Золотой жук (рассказ) — рассказ Эдгара Аллана По.
 Золотой жук (премия) — национальная кинонаграда Швеции.
 Золотой жук (фильм) — немой короткометражный фантастический фильм Фернана Зекки и Сегундо де Шомона.